Электросекция — группа, состоящая из моторных и прицепных электровагонов, часто неразъёмная в эксплуатации и управляемая по системе многих единиц. Несколько сцепленных между собой электросекций образуют электропоезд. Первые электросекции (например С) могли эксплуатироваться как самостоятельные подвижные единицы, однако со временем в ряде стран стали выпускать электросекции, которые могли эксплуатироваться лишь в сцепе с другими электросекциями (в СССР это было сделано начиная с ЭР1). Стоит отметить, что электросекции числятся как тяговые единицы и именно по ним ведётся учёт электропоездов, независимо от того, могут ли электросекции работать по отдельности или нет.

Примеры компоновки электросекций (П — прицепной вагон, М — Моторный вагон):
 П + М + П (электросекции С)
 М + П (ЭР1, ЭР2 и т.д.)
 М + П + М (предусмотрено на ЭТ2)
 М + М (ЭР200)

Литература 
 

Моторвагонный подвижной состав
Электротранспорт